El nombre Yūko puede hacer referencia a

Personas 
Yūko es el nombre de pila de las siguiente mujeres japonesas:
 Yūko Nakazawa: (1973-presente): cantante y actriz, conocida por ser uno de los miembros originales de la banda japonesa Morning Musume;
 Yūko Ogura: (1983-presente) idol y cantante de J-pop;
 Yūko Nakamura:(1975-presente) actriz;
 Yūko Mizutani: (1964-presente) seiyū;
 Yūko Minaguchi: (1966-presente) seiyū;
 Yūko Miyamura: (1972-presente) seiyū, actriz y cantante de J-pop;
 Yuko Sasamoto (1973-presente) seiyū;
 Yūko Gotō: (1980-presente) seiyū;
 Yūko Kaida: (1980-presente) seiyū;
 Yuko Hara: (1956-presente) cantante y compositora, esposa de Keisuke Kuwata;
 Yūko Arimori: (1966-presente) maratonista y atleta, considerada la primera atleta profesional de Japón;
 Yuko Yamashita: estilista y empresaria;
 Yuko Morimoto: (1962-presente): lingüista y filóloga;
Yuko Yamaguchi: diseñadora oficial de Hello Kitty;

Personajes ficticios 
Yūko Ichihara, hechicera, personaje de manga y anime, de las obras xxxHOLiC y Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE;
Yuko Sakaki, estudiante, personaje del manga, película y novela japonesa Battle Royale;
Yuko Omori, personaje de la Temporada 11 de Pretty Cure.

Otros 
Yukos, empresa petroquímica rusa;

Nombres japoneses
Nombres femeninos